Deux navires de l'United States Navy ont été nommés USS Leary :

l', un destroyer de classe Wickes lancé en 1918 et coulé en 1943 ;
l', un destroyer de classe Gearing lancé en 1945 et retiré du service en 1973 ; vendu à l'Espagne sous le nom de Lángara (D-64) ; démoli en 1992.

Voir aussi 
  

Leary